Ел Корал де Пиједра има више значења:

 Ел Корал де Пиједра (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Корал де Пиједра (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Корал де Пиједра (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Корал де Пиједра (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Корал де Пиједра (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Корал де Пиједра (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Корал де Пиједра (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Корал де Пиједра (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику